Los Altos, korábbi közép-amerikai állam, napjainkban Guatemala és Mexikó között felosztva

 Amerikai Egyesült Államok
 Los Altos (Dallas), városrész a texasi Dallas-ban
 Los Altos de Chiapas
 Los Altos Hills (Kalifornia)
 Los Altos (Kalifornia)
 Mexikó
 Los Altos (Tamaulipas)
 Los Altos (Veracruz)
 Los Altos (Jalisco)
 Spanyolország
 Los Altos (Spanyolország)